СПУ:

 Самоходная пусковая установка.
 Самоходная прожекторная установка.
 Социалистическая партия Украины.
 Социалистическая партия Уругвая.
 Союз писателей Украины.
 СПУ организация.
 Самолётное переговорное устройство.
 Снайперский прицел универсальный.
 Стабилизатор поперечной усточивости.